Il doppio del Thailand Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sanchai Ratiwatana e  Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo,
ma hanno perso nel 1º turno contro Julien Benneteau and Nicolas Mahut.

Lukáš Dlouhý e Leander Paes hanno battuto in finale 6–4, 7–6(4), Scott Lipsky e David Martin.

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes  (campioni)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Philipp Petzschner (quarti)
  Jürgen Melzer /  Jarkko Nieminen (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Thailand Open 2008
ATP Tour 2008